Tolland (Massachusetts), població dels Estats Units a l'estat de Massachusetts.
 Tolland (Connecticut), població dels Estats Units a l'estat de Connecticut.